Eustrotia angulissima is een vlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1935 door Gaede.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

angulissima
Dier uit het Afrotropisch gebied